Сарпа — многозначный термин:

 гидроним — основное либо одно из названий нескольких озёр:
 Сарпа — озеро в Волгоградской области
 Сарпа — бывшая река в Волгоградской области
 Сарпа — озеро в 1 км к ЮВ от с. Канава
 Сарпа — озеро в 8 км к Ю от с. Канава
 Сарпа (Цаган-Нур) — озеро в 3 км от с. Цаган-Нур
 Канава (Сарпа) — озеро в В от с. Канава
 Газад-Дола (Сарпа) — озеро в 7 км к В от с. Канава
 Дола (Сарпа) — исчезнувшее озеро в 5 км к СЗ от с. Хазык-Хулсун
 Хамзык-Хулсун (Сарпа) — озеро СВ от с. Хазнык-Хулсун

 ойконим
 Сарпа (посёлок) — посёлок в Калмыкии

Примечания